Single numer jeden w roku 2013 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2013 (USA)
 Single numer jeden w roku 2013 (Japonia)

Zobacz też